Каризалехо има више значења:

 Каризалехо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каризалехо (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каризалехо (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каризалехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Каризалехо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику